Франц Хегенбарт (, ; 10 мая 1818 — 20 декабря 1887) — австрийский виолончелист и музыкальный педагог.

Окончил Пражскую консерваторию (1837), ученик Иоганна Баптиста Хюттнера. Играл в театрах Граца, Линца и Лемберга. С 1852 г. преподавал в зальцбургском Моцартеуме, с 1865 г. профессор Пражской консерватории, руководил также консерваторским оркестром. Среди учеников Хегенбарта, в частности, Гануш Виган, Генрих Грюнфельд, Вильгельм Йераль, Рудольф Эрлих. Известен также выступлениями в составе фортепианного трио с Бедржихом Сметаной и Антонином Бенневицем и струнного квартета с участием Бенневица в качестве первой скрипки и Войтеха Гржимали в качестве второй. Опубликовал «18 упражнений для виолончели» (; 1869).

Примечания

Ссылки 
 Petr Macek. Hegenbart, František // Český hudební slovník osob a institucí
 Hegenbarthova Škola

Выпускники Пражской консерватории
Академические музыканты Австрии
Академические музыканты Чехии
Преподаватели Пражской консерватории
Преподаватели Моцартеума